Pierwszy rząd Wiktora Janukowycza – funkcjonował od listopada 2002 do stycznia 2005
 Drugi rząd Wiktora Janukowycza – funkcjonował od sierpnia 2006 do grudnia 2007